Alberto Marzaioli – ciclista su strada italiano
 Domenico Marzaioli – cestista italiano